Heise est un patronyme porté notamment par :

Dörte Helm-Heise (1898-1941), artiste allemande du Bauhaus ;
Gertrud Heise (1921-), ancienne gardienne dans plusieurs camps de concentration ;
Karl Heise (1872-1939), essayiste allemand ;
Katharina Heise (1891-1964), sculptrice et peintre allemande ;
Peter Heise (1830-1879), compositeur et organiste danois ;
Philip Heise (1991-), footballeur allemand ;
William Heise (1847-1910), directeur de la photographie, producteur, réalisateur et acteur américain.